L'edizione 1974-1975 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Ömer Kaner (Eskişehirspor), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1974-1975.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
 Galatasaray Istanbul e Eskişehirspor ammesse alla Coppa UEFA 1975-1976.
 Samsunspor e Kayserispor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato turco di calcio